Кантарія Валеріан Іраклійович (1900—1973) — радянський вчений-виноградар.
 Кантарія Мелітон Варламович (1920—1993) — Герой Радянського Союзу, один з учасників встановлення прапору Перемоги на даху будівлі Рейхстагу в Берліні.

Грузинські прізвища